EKW steht für:
 einfache Kreuzungsweiche bei der Eisenbahn, siehe Weiche (Bahn) #Kreuzungsweichen
 Engadiner Kraftwerke, eine Kraftwerksgruppe in der Schweiz
 Empirische Kulturwissenschaft

Abkürzung